Umerkot (stad), een stad in de Pakistaanse provincie Sind
 Umerkot (district), een district in de Pakistaanse provincie Sind
 Umerkote (ook wel geschreven als Umarkot), een stad in de Indiase staat Odisha